Museo di storia naturale sezione di botanica – museo a Firenze
 Erbario e museo botanico dell'Università di Bologna – museo a Bologna